Le tournoi de tennis de Beckenham est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1969 s'est disputée du 9 au .

Denise Carter-Triolo remporte le simple dames. En finale, elle bat Kerry Melville.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mary-Ann Eisel et Julie Heldman.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Beckenham

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1969
Beckenham